Турнир на Приз газеты «Советский Спорт» (другие названия турнира: Всесоюзный турнир на Приз газеты «Советский Спорт» или Турнир команд высшей лиги на Приз газеты «Советский Спорт») был разыгран в апреле 1977 году, и являлся прототипом турнира на Кубок Федерации футбола СССР, разыгрывавшемся позже (с 1986 по 1990 год).

Шестнадцать команд высшей лиги были разделены на 4 подгруппы, победители которых выходили в полуфинал. Игры турнира проходили в дни матчей сборной СССР.

Организацией турнира занималась Федерация футбола СССР совместно с редакцией газеты «Советский спорт».

 Подгруппа «А»: победитель Днепр (Днепропетровск)
Итоговая таблица и результаты матчей

 Подгруппа «Б»: победитель Локомотив (Москва)
Итоговая таблица и результаты матчей

 Подгруппа «В»: победитель Динамо (Тбилиси)
Итоговая таблица и результаты матчей

 Подгруппа «Г»: победитель Крылья Советов (Куйбышев)
Итоговая таблица и результаты матчей

Полуфиналы 

 Локомотив (Москва) — Динамо (Тбилиси) +:- (неявка тбилисцев)

Финал 
Днепр (Днепропетровск) — Локомотив (Москва) 2:1 (доп. время)

Финал проходил 16 мая в Москве, на стадионе «Локомотив». Судил его судья всесоюзной категории Р.Юшка из Вильнюса. Голы в финале забили : Куцев (38), Малько (115) — у «Днепра», Эштреков (74) — у «Локомотива». Кубок победителям вручал легендарный В. Понедельник.

Примечания 

Футбольные соревнования в СССР
1977 год в футболе